Cattedrale di Santa Domenica – cattedrale di Sofia
Chiesa di Santa Domenica – chiesa di Rossa
Chiesa di Santa Domenica – chiesa di Scorrano